Vyhledy kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Gickelsberg (kulle i Tjeckien), Liberec, 
 Výhledy (kulle), Ústí nad Labem, 
 Výhledy (berg), Karlovy Vary, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar